Schlager Radio steht für:

 Schlager Radio (Deutschland), privater Hörfunksender
 Schlager Radio (Schweiz), privater Hörfunksender